Miller 400 bezeichnet:

 ein Rennen auf dem Michigan International Speedway 1985 und 1996–1997, siehe Heluva Good! Sour Cream Dips 400
 ein Rennen auf dem Richmond International Raceway von 1996, siehe Chevy Rock and Roll 400
 ein Rennen auf dem Lowe’s Motor Speedway im Jahre 1985, siehe Dollar General 300 (Charlotte)